86-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Имелось три различных формирования дивизиона.

86-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион Западного и Брянского фронтов 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 14 июня 1942 года.

На 22 июня 1941 года входил в состав 2-го стрелкового корпуса, дислоцировался в Минске. Повторил боевой путь корпуса, отступая из-под Минска к Кричеву. После переформирования управления корпуса в управление 50-й армии, стал армейским дивизионом.

По состоянию на 1 октября 1941 года дивизион располагал только четырьмя 76-мм зенитными орудиями и двумя крупнокалиберными зенитными пулемётами.. После начала операции «Тайфун» попал в окружение близ Брянска, вышел 23 октября 1941 года в составе 48 человек в Манаенки близ Белёва, утратив материальную часть.. В ноябре 1941 года отправлен на укомплектование, после укомплектования направлен в состав 20-й армии армии.

14 июня 1942 года переименован в 50-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Подчинение

86-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО страны 

В составе действующей армии с 28 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

На вооружении дивизиона состояли малокалиберные зенитные орудия . С начала войны отражал атаки противника, отходил на Тарнополь, принимал участие в обороне Киева, в августе 1941 года вышел в район Харькова, принимал участие в его обороне.

В 1942-1943 годах базируется на территории станции Таловая в Воронежской области. В марте 1943 года перебазировался на станцию Лиски для охраны железнодорожного моста через Дон и станции. Осенью 1943 года, двигаясь за наступающими войсками, базировался в Дарнице, Нежине, Сарнах, прикрывая от налётов объекты коммуникаций, скопления войск и имущества.

Закончил войну в 1945 году в Польше

Командир дивизиона капитан Орлов (по состоянию на 1943 год)

Подчинение

86-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО Тихоокеанского флота 

Сформирован до 1938 года.

В составе действующей армии с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 года.

Принимал участие в Советско-японской войне

Входил в состав 280-й бригады ПВО Тихоокеанского флота. Предположительно прикрывал от налётов аэродромы авиации Тихоокеанского флота Романовка, Николаевка, Новороссия.

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов ), со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945
 Перечень № 11 Перечень №11 соединений, частей и подразделений войск ПВО страны, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 Перечень № 20 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Тихоокеанского флота и Северо-Тихоокеанской флотилии, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны. 

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны
Соединения Тихоокеанского флота